Leptorhynchus Smith, 1840 – synonim rodzaju Ophisurus w obrębie żmijakowatych (Ophichthyidae)
 Leptorhynchus Lowe, 1851 – synonim rodzaju Nemichthys w obrębie nitkodziobcowatych (Nemichthyidae)

Przypisy